Швейцарская Суперлига 2014/2015 () — 118-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

  •    •  
Источник: www.sfl.ch

Потуровая турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Швейцарии по футболу
Швейцария
Спорт в Швейцарии в 2014 году
Спорт в Швейцарии в 2015 году